

Persone
 Cuttino Mobley (1975) – ex cestista statunitense
 Eric Mobley (1970-2021) – ex cestista statunitense
 Evan Mobley (2001) – cestista statunitense
 Frank Mobley (1868-1940) – calciatore inglese, di ruolo attaccante
 Hank Mobley, propr. Henry Mobley (1930-1986) – sassofonista e compositore di musica jazz statunitense
 John Mobley (1973) – ex giocatore di football americano statunitense
 Mary Ann Mobley (1939-2014) – modella e attrice statunitense
 Matt Mobley (1994) – cestista statunitense
 Thomas Mobley (1981) – ex cestista statunitense

Altro
 Mobley's Message – album di Hank Mobley, pubblicato nel 1956